Блиньику́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Бриен-ле-Шато. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10047.

Коммуна расположена приблизительно в 170 км к востоку от Парижа, в 60 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 39 км к северо-востоку от Труа. Стоит на реке Вуар.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 46 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 29 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 23 были экономически активными, 6 — неактивными (показатель активности — 79,3 %, в 1999 году было 74,2 %). Из 23 активных работали 22 человека (14 мужчин и 8 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 6 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 1 — пенсионером, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об